een vergrote lymfeklier, hoofdzakelijk ten gevolge van een immunologische reactie, meestal niet kwaadaardig
 Maligne lymfoom, een vorm van kanker uitgaande van lymfocyten
 Mediterraan lymfoom, plasmocytoomachtige neoplasieën in de dunne darm